Kapel har flere betydninger:

 Kapel (kirke) – bygning i forbindelse med en kirke
 Kapel (orkester) – et orkester

Se også
 Det Kongelige Kapel – tilknyttet Det Kongelige Teater
 Jons Kapel – en grotte på bornholm
 Det Røde Kapel – en satirisk dokumentarisk tv-serie
 Bryllupskapel – især kendt fra Las Vegas